Los hileocámpsidos (Hylaeochampsidae) son una familia extinta de arcosaurios cocodrilomorfos eusuquios, que vivieron desde el Barremiense hace 130 millones de años al Santoniense hace 83 millones de años, y se consideran como cercanos al orden Crocodylia. La familia fue erigida originalmente por Charles William Andrews en 1913 para incluir a un único miembro: Hylaeochampsa. Sin embargo, un nuevo género denominado Iharkutosuchus fue descrito en 2007 y se determinó que era el taxón hermano de Hylaeochampsa, y por lo tanto un miembro de la familia Hylaeochampsidae. El género Heterosuchus, nombrado en 1887, puede ser también integrante de la familia. No obstante, es posible que sea un sinónimo más moderno de Hylaeochampsa y ha sido considerado como un nomen dubium por James M. Clark y Mark Norell. Clark y Norell también afirmaron que no hay evidencia para sugerir que los dos géneros forman un verdadero clado distinto de otros eusuquios, porque los restos asociados con Heterosuchus son demasiado fragmentarios para mostrar cualquier relación filogenética clara. Un cuarto género llamado Pietraroiasuchus fue asignado a Hylaeochampsidae en 2011. Un análisis filogenético realizado con la descripción científica de Pietraroiasuchus además encontró que Pachycheilosuchus sería parte de esta familia.

La familia existió durante el período Cretácico en lo que ahora es Europa. Hylaeochampsa y su posible sinónimo Heterosuchus han sido encontrados en la Formación Vectis de la isla de Wight en Inglaterra, que data de la época del Barremiense del Cretácico Inferior. Los especímenes de Iharkutosuchus han sido hallados en la Formación Csehbánya en el oeste de Hungría, la cual fue depositada durante la época del Santoniense del Cretácico. Todos los hileocámpsidos tenían hocicos brevirrostrinos (cortos) y además tenían heterodoncia, lo cual se refiere a que tenían dientes de distintas formas, con grandes dientes concentrados en la zona posterior y muy probablemente adaptados a triturar. En Iharkutosuchus estos dientes poseían varias cúspides. Esta característica es frecuente encontrarla en los mamíferos pero es muy inusual para un crocodilomorfo, y sugiere que este animal pudo haber sido un herbívoro.

Filogenia 
En el siguiente cladograma puede observarse la posición los hileocámpsidos, muy cercana, pero por fuera de los cocodrilos modernos (Crocodilia); de hecho, se consideran su grupo hermano:

Referencias 

Neosuchia